Саут Чарлстон има више значења:
 Саут Чарлстон (Западна Вирџинија)
 Саут Чарлстон (Охајо)